Die Thalgo Australian Women’s Hardcourts 2001 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2001. Das Hartplatzturnier fand vom 29. Dezember 2000 bis 6. Januar 2001 in Gold Coast statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001